Marinus Wagtmans – ciclista olandese
 Wout Wagtmans – ciclista olandese